Flat River ist der Name folgender Flüsse: 

in den Vereinigten Staaten:
 Flat River (Loggy Bayou), Fluss im Bossier Parish, Louisiana 
 Flat River (De Soto Parish, Louisiana), Fluss im De Soto Parish, Louisiana 
 Flat River (Grand River), Fluss im Kent County, Michigan 
 Flat River (Big River), Fluss in Missouri
 Flat River (Neuse River), Fluss in North Carolina
 Flat River (Wood River), Fluss im Washington County, Rhode Island

in Kanada:
 Flat River (South Nahanni River), in den Nordwest-Territorien

Flat River steht für:
 Flat River, Stadt in Missouri, heute Teil von Park Hills (Missouri)